William Beauclerk (1698–1733) – brytyjski oficer i polityk, parlamentarzysta z Chichester
 William Beauclerk (1766–1825) – brytyjski arystokrata, 8. książę St Albans
 William Beauclerk (1801–1849) – brytyjski arystokrata, 9. książę St Albans
 William Beauclerk (1840–1898) – brytyjski arystokrata, 10. książę St Albans

Zobacz też